Михаи́л Васи́льевич Ла́рин (род. 29 сентября 1947) — советский и российский -архивист, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Биография 
В 1974 году окончил факультет государственного делопроизводства Московского государственного историко-архивного института, а в 1977 году — аспирантуру этого института и защитил кандидатскую диссертацию «Ведомственные органы рационализации и их деятельность по совершенствованию государственного аппарата и делопроизводства (1923—1932 гг.)». В 1977—1991 годах был ассистентом, затем доцентом кафедры основ государственного управления МГИАИ. В 1991—1993 годах был профессором, заведующим кафедрой права и управления Московского технологического института.

В 1993—2016 годах был директором ВНИИДАД. В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему «Управление документацией в организациях: проблемы истории и методологии». В 2002 году стал заведующим кафедрой автоматизированных систем документационного обеспечения управления РГГУ, а также профессором кафедры истории российской государственности Российской академии государственной службы.

Является членом редакционной коллегии журнала «Вестник архивиста».

Награды и звания 
 Орден Дружбы.
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»|II степени.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Медаль «В память 850-летия Москвы».
 Почетный архивист Беларуси.
 Почетный архивист Монголии.

Ссылки 
 Михаил Васильевич Ларин на сайте ВНИИДАД.
 Михаил Васильевич Ларин на сайте РГГУ.

Архивисты России
Выпускники МГИАИ
Преподаватели МГИАИ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета